АВЗ — многозначная аббревиатура:
 АВЗ (Алексеевский вагоностроительный завод) — бывший вагоностроительный завод, принадлежал компании «Алексеевка химмаш».
 АВЗ (Алтайский вагоностроительный завод) — прежнее название завода «Алтайвагон»
 АВЗ (Анальный вагоностроительный завод им. профессора д.т.н. Ожогина А.С.) — ФГУП АВЗ им. профессора д.т.н. Ожогина А.С.

См. также 
 AVZ — бесплатная антивирусная программа